

Sigle 
Javnaðarflokkurin (Partito dell'Uguaglianza) – partito politico faroese
Junge Freiheit – settimanale tedesco

Codici 
 JF – codice vettore IATA di L.A.B. Flying Service